MGK steht für:
 Machine Gun Kelly (Rapper), US-amerikanischer Rapper
 McLaughlin Gormley King, ein US-amerikanischer Hersteller von Insektiziden, insbesondere auf Basis von Pyrethrum 
 MGK (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Millî Güvenlik Kurulu, Nationaler Sicherheitsrat der Türkei
 Mokestinių ginčų komisija, die litauische Kommission für Steuerstreitigkeiten

mgk steht für:
 Mawes (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Kwerba-Zweigs der Tor-Kwerba-Sprachen in Indonesien

Abkürzung